Slovo můra má více významů:

 lidové označení nočních motýlů 
 můry (Hadeninae) – podčeleď motýlů z čeledi můrovití (Noctuidae), nadčeledi Noctuoidea
 noční můra – druh snu

Externí odkazy